Caravan Palace (band) - Franse band
 Caravan Palace (album) - debuutalbum van bovenstaande band